Manuel Martinez peut désigner :
 Manuel Sanchís Martínez, (1938-), footballeur espagnol ;
 Manuel Martínez Gutiérrez (1974-), un athlète espagnol, lancer de poids.

Voir aussi